Europamesterskabet i håndbold for damer i 2004 var den sjette EM-slutrunde for kvinder, og den blev afholdt i Ungarn i perioden 9. – 19. december 2004.

De 16 deltagende lande spillede først en indledende runde med 4 grupper à 4 hold. De tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til hovedrunden om placeringerne 1-12, hvor der blev spillet i 2 grupper à 6 hold. De to bedste hold i hver gruppe gik videre til semifinalerne, mens nr. 3 og 4 spillede placeringskampe.

Indledende runde

Hovedrunde

Placeringskampe

Finaler

Semifinaler 
 Norge – Ungarn 44-29
 Rusland – Danmark 27-32

Bronzekamp 
 Ungarn – Rusland 29-25

Finale 
 Norge – Danmark 27-25

Slutstilling 
1. Norge,
2. Danmark,
3. Ungarn,
4. Rusland,
5. Tyskland,
6. Ukraine,
7. Rumænien,
8. Spanien,
9. Slovenien, 10. Østrig, 11. Frankrig, 12. Serbien & Montenegro,
13. Kroatien, 14. Sverige, 15. Tjekkiet, 16. Hviderusland.

Kilde 
 EHF, EM-2004 

2004 (kvinder)
Håndbold i 2004
Kvindehåndbold